Кулу (Куллу):

 Кулу — река на Дальнем Востоке, правая составляющая Колымы.
 Кулу — село в Тенькинском районе Магаданской области России.
  — сельский район в иле Конья, Турция.
 Куллу — центральный округ штата Химачал-Прадеш, Индия.
 Куллу — город в Индии, административный центр округа Куллу (штат Химачал-Прадеш).
  (Кулу) — долина в Индии, в штате Химачал-Прадеш.
 Кулу, Сиянда (род. 1991) — южноафриканский футболист.